Tsche steht für:

 Tsche (persischer Buchstabe), Buchstabe des persischen Alphabets
 Ч, Buchstabe des kyrillischen Alphabets

Siehe auch: 
 Tsch